
Molekulska formula -{C28H48O2}- se može odnositi na:
 Beta-Tokoferol
 Gama-Tokoferol